Portugals landslag i innebandy kan betyda:

Portugals damlandslag i innebandy
Portugals herrlandslag i innebandy